

Patronyme 

 Hermann Rorschach, psychiatre, inventeur du test projectif dit de Rorschach utilisé en psychologie

Personnage de fiction 
 Rorschach, personnage du comics Watchmen

Toponymes 

 Rorschach, commune suisse du canton de Saint-Gall.
 Rorschach, ancien district du canton de Saint-Gall.
 Rorschach, circonscription électorale du canton de Saint-Gall.

Musique 
 Rorschach, est un titre du groupe de musique belge *Girls in Hawaii*